AMW (motorfiets), een historisch Amerikaans motorfietsmerk.
 America's Most Wanted, een Amerikaans opsporingsprogramma.
 een vroegere merknaam van AWM (modelauto)